Тетраплатинатригафний — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
платины и гафния
с формулой HfPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраплатинатригафний образует кристаллы ,
структура типа тетрапалладийтриплутония PuPd
.
При температуре выше 1690 °C в соединении происходит фазовый переход
в структуру кубической сингонии с возможным изменением состава до
HfPt или HfPt.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 2100 °C.

Примечания